«Свобода от страха: американский народ в депрессии и войне, 1929—1945» () — книга американского историка, профессора Дэвида М. Кеннеди, впервые опубликованная в 1999 году; является частью цикла «Oxford History of the United States»; в 2000 году получила Пулитцеровскую премию — в том же году была награждена «Francis Parkman Prize», «Ambassador Book Award» и медалью «California Gold Medal for Literature».

Издания

Литература 
 Книги
 
 

 Статьи

Ссылки 
 

Книги по алфавиту
Нехудожественные книги 1999 года
Исторические сочинения XX века
Великая депрессия
Новый курс Рузвельта
США во время Второй мировой войны
Произведения, награждённые Пулитцеровской премией